Agota steht für:
 Agota (Äthiopien), Ort in Oromia, Äthiopien
 Agota (Georgien), Ort in Adscharien, Georgien
 Agota (Kenia), Ort in West Pokot County, Kenia

 Agota (litauischer Vorname)
 Agota (ungarischer Vorname)

Ágota steht für:
 Ágota Majer, Ort im Okres Levice, Nitriansky kraj, Slowakei